Герб Забайкальского края является символом Забайкальского края. Он полностью идентичен гербу Читинской области.

Закон о гербе и флаге Забайкальского края принят Законодательным собранием региона 11 февраля 2009 года. Несмотря на то, что над разработкой символики региона в течение полугода работала комиссия, герб и флаг Забайкальского края полностью скопированы с герба и флага Читинской области.

Закон о флаге и гербе Забайкальского края опубликован в газете «Забайкальский рабочий» 18 марта 2009 года и вступил в силу в первый день рождения Забайкальского края — 1 марта 2009 года (Забайкальский край образован 1 марта 2008 года в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа).

Описание и обоснование символики 
Герб Забайкальского края выполнен на геральдическом щите, имеющем соотношение сторон 8:9:

При исполнении герба применены два геральдических цвета (финифти): червлень (красный) и зелень (зеленый); и два цвета металла: золото и серебро.
 Червлень (красный) символизирует храбрость, мужество, неустрашимость
 Зелень (зеленый) символизирует надежду, радость, изобилие
 Золото — символ богатства, справедливости
 Серебро — символ добра, независимости

Герб составлен по геральдическим правилам и выполнен в стиле исторической знаково-геральдической системы. Он является своеобразным памятником истории и культуры края.
 Центральный элемент герба, его главный символ — петух — взят с государственной печати «Сибирские земли Даурских острогов» 1692 года, в прошлом это являлось традицией в создании Российских территориальных гербов.
Петух — древний официальный символ сибирской земли. Основные восточно-сибирские города XVII—XVIII столетий (Иркутск и Якутск), а также города Нерчинского воеводства (Нерчинск и Албазин) в качестве своих государственных символов имели изображение одноглавого орла.

Изображение летящего орла символизирует героические поколения первопроходцев, которые осваивали эту землю, возводили в ней города, поселения, строили Транссиб, охраняли и защищали рубежи Отечества.
 Лук со стрелой в когтях орла символизирует мощь и неприкосновенность восточных рубежей России, а положение лука тетивой вниз означает употребление его в оборонительных целях.
 Геральдический щит кроме главного символа (орла) включает в себя геральдический щит герба города Читы, как центра данной территории.
Щит герба областного города полностью идентичен щиту исторического герба бывшей Читинской области, частью которой является современная территория Забайкальского края.

История

См. также 
 Флаг Забайкальского края
 Гербы районов Забайкальского края
 Герб Забайкальской области

Примечания

Ссылки 
 Закон Читинской области «О гербе и флаге Читинской области» .
 Закон Агинского Бурятского АО «О гербе и флаге Агинского Бурятского автономного округа» .
 Закон Агинского Бурятского АО "О внесении изменений и дополнений в Закон автономного округа «О гербе и флаге Агинского Бурятского автономного округа», 2003 г. 

Гербы Забайкальского края
Гербы с изображением буйвола
Гербы с изображением орла
Гербы с изображением лука
Гербы с изображением стрелы